Surma (instrument) – dawny instrument dęty
 Surma (lud) – lud z Etiopii
 Surma (mitologia) – postać z fińskiej mitologii
 Surma (rzeka) – znana także jako Barak, rzeka w północnowschodnich Indiach i wschodnim Bangladeszu o długości około 900 km.
 Surma (woreda) – woreda regionu Jedebub Byhierocz, Byhiereseboczynna Hyzbocz w Etiopii
 Surma (nazwisko) – polskie nazwisko
 Surma (Bajhang) – wieś w Nepalu w Dystrykcie Bajhang
 Korporacja Akademicka Surma
 Surma (czasopismo) – organ prasowy Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO)